Kurzhals ist der Familienname folgender Personen:
 Christine Kurzhals (1950–1998), deutsche Politikerin (SPD)
 Jürgen Kurzhals (* 1949), deutscher Diplomat und Sachbuchautor
 Thomas Kurzhals (1953–2014), deutscher Keyboarder, Komponist und Rockmusiker
 Yasmin Kurzhals (* 1975), deutsche Psychologin und Sachbuchautorin